Union Sportive Beau-Bassin/Rose Hill é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2010.

Clubes de futebol da Maurícia